

Događaji 
 Bitka kod Akcija između Oktavijana na jednoj i Kleopatre i Marka Antonija na drugoj strani.
 Oktavijan osnovao Nikopol

Rođenja

Smrti